Francesco Cornaro, auch genannt Francesco Corner, (* 6. März 1585 in Venedig; † 5. Juni 1656 ebenda) war, folgt man der staatlich gesteuerten Geschichtsschreibung der Republik Venedig, ihr 101. Doge.
Corner wurde nach 26 Wahlgängen im Alter von 81 Jahren gewählt. Seine Regierungszeit vom 17. Mai bis zum 5. Juni 1656 war die kürzeste eines venezianischen Dogen.

Familie 
Die Corner gehörten zu den ältesten Familien Venedigs und führten ihren Stammbaum bis auf die Römer zurück. Sie waren eine der reichsten Familien der Stadt und hatten ihr Vermögen vor allem durch Geldverleih gewonnen. Sie stellten insgesamt vier Dogen, außer Francesco die Dogen Marco Corner, Giovanni Corner I. und Giovanni Corner II., Enkel von Francesco.
Er war vierter von fünf Söhnen des Dogen Giovanni I. Cornaro und der Chiara Dolfin. Aus seiner Ehe mit Andriana Priuli gingen mindestens fünf Söhne hervor.

Der Ruf der Familie im Venedig des 17. Jahrhunderts war wegen der schamlosen Günstlingswirtschaft der beiden miteinander verbandelten Dogenfamilien Priuli und Corner und wegen krimineller Geschäfte einzelner Familienmitglieder in den 30er Jahren immer noch beschädigt.

Francesco Cornaro wurde in der Familienkapelle der Cornaro in San Nicola da Tolentino beigesetzt.

Literatur 
 Andrea Da Mosto: I dogi di Venezia, Florenz 2003. ISBN 88-09-02881-3

Weblinks 

Doge (Venedig)
Herrscher (17. Jahrhundert)
Francesco
Geboren 1585
Gestorben 1656
Mann